Евгений Гаврилович Кибкало (; , Киев — , Москва) — советский оперный певец (баритон) и музыкальный педагог. Народный артист РСФСР (1970).

Биография 
Окончил Московскую консерваторию (1956), ученик Владимира Политковского. С 1956 года солист Большого театра. Певческое обучение начинал как бас, так как голос позволял свободно брать нижние, чисто басовые ноты в контр-октаве. Стажировался в театре «Ла Скала» (1963).

Голос Кибкало — уникальный по красоте, насыщенности и благородству тембра, изяществу звукоизвлечения и кантилене. Певец демонстрировал прекрасную певческую одарённость и обученность, голос может считаться эталонным по баритоновому звучанию, с идеально выровненным тембром и сглаженными голосовыми регистрами.

Систематическое перенапряжение певческого аппарата привело к хроническому кровоизлиянию в голосовые складки, несмыканию и формированию певческого узелка. После неудачного оперативного вмешательства Кибкало был вынужден оставить сцену в 1976 году, сосредоточившись на педагогической деятельности. С 1979 года и до последних дней жизни преподавал в Московской консерватории. Профессор (1993).

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Творчество 
Мягкость и звонкость голоса, свободный ход наверх, звонкий и нежный фальцет позволял певцу исполнять лирические партии (Онегин, Мизгирь, Петруччо, Фигаро), а большая сила, богатство тембра и сценический темперамент — драматические партии (Грязной, Шакловитый, Болконский, Мересьев).

Кроме того, Кибкало был известен и популярен как эстрадный певец, в его репертуаре были песни как героического, патриотического, так и романтического, лирического плана («Песня о тревожной молодости», «Комсомольцы», «Романс Лапина», «Силуэт», «Авиамарш», «Спортивный марш», «Вальс о вальсе», «Прощайте, скалистые горы» и др.). Принимал участие в съёмках «Голубого огонька» в начале 1960-х годов.

Кибкало озвучил фильмы-оперы Романа Тихомирова «Евгений Онегин», (1958, главная партия; играл Вадим Медведев), «Пиковая дама» (1960, партия Елецкого, играл Валентин Кулик).

Фильмография 
 1958 — Евгений Онегин — вокал.
 1959 — Хованщина — Боярин Шакловитый.
 1959 — Исправленному верить — вокал.
 1960 — Пиковая дама — вокал.
 1961 — Вольный ветер — вокал.
 1961 — Карьера Димы Горина — вокал.
 1961 --- Водил поезда машинист - вокал
 1965 — Царская невеста — Грязной — вокал.
 1974 — Звезда экрана — вокал.
 1977 — Годы мирных свершений (фильм-концерт из серии «Антология советской песни») — исполнение песни «Если бы парни всей земли».

Аудиозаписи 
 1958 — «Весна» Сергея Рахманинова, дир. Александр Гаук
 1960 — «Пиковая дама» Петра Чайковского (Елецкий), дир. Евгений Светланов
 1961 — «Повесть о настоящем человеке» Сергея Прокофьева (Алексей), дир. Марк Эрмлер
 1962 — «Борис Годунов» Модеста Мусоргского (Рангони), дир. Александр Мелик-Пашаев

Признание 
 Орден Трудового Красного Знамени (25 мая 1976 года) — за заслуги в развитии советского музыкального и хореографического искусства и в связи с 200-летием Государственного академического Большого театра СССР
 Народный артист РСФСР (1970 год)
 Заслуженный артист РСФСР (15 сентября 1959 года)

Примечания

Ссылки 
 Красная книга российской эстрады. Е. Г. Кибкало 

 Марш Авиаторов в исполнении Е,Г,Кибкало, запись 1973 года

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Баритоны
Оперная труппа Большого театра
Похороненные на Ваганьковском кладбище